Kiekie steht für:
 Kiekie (Kleidung), ein Accessoire der Kleidung in Tonga
 Freycinetia banksii, eine Pflanzenart in Neuseeland
 Kiekie (Gattung), eine Gattung der Kammspinnen (Ctenidae)